Секирин — русская фамилия. Известные носители:

 Секирин, Алексей Александрович (род. 1978) — российский актёр театра и кино.
 Секирин, Евгений Игоревич (род. 1962) — генерал-майор, начальник главного управления МЧС РФ.
 Секирин, Николай Петрович (1899—1962) — советский художник и график.